Nagy Alpár (1938) főiskolai docens, újságíró
 Nagy Alpár (1942) néprajzkutató